Форсирование Сиваша может относиться к следующим военным операциям:

 Крымская операция 1918 г. армии Украинской Народной Республики с целью свержения Советской власти в Крыму и захвата Черноморского флота.
 Перекопско-Чонгарская операция 1920 г. Южного фронта РККА против Русской армии генерала Врангеля.
 Нижнеднепровская стратегическая операция 26 сентября — 20 декабря 1943 года — создание советскими войсками важного плацдарма для дальнейшего освобождения Крыма.